Bellon ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Bellon im Département Charente

Bellon bzw. Bellón ist der Familienname folgender Personen:
 Damian Bellón (* 1989), Schweizer Fußballspieler
 Denise Bellon (geborene Hulmann; 1902–1999), französische Fotografin
 Joseph Bellon (* 1976), sierra-leonischer Gewichtheber
 Juan Manuel Bellón López (* 1950), spanischer Schachspieler
 Louis-Gabriel Bellon (1819–1899), französischer Antikensammler
 Louise Bellon (1908–1987), französische Leichtathletin 
 Maria del Carmen Bellón (* 1964), spanische Judoka
 Michèle Bellon (* 1949), französische Ingenieurin und Unternehmerin
 Pierre Bellon (1930–2022), französischer Unternehmer
 Roger Bellon (* 1953), Komponist und Dirigent
 Sophie Bellon (* 1961), französische Unternehmerin
 Véronique Bellon-Maurel (* 1964), französische Agraringenieurin
 Yannick Bellon (1924–2019), französische Regisseurin und Filmeditorin

Siehe auch:
 Belon
 Bellón